La Collegiale di Sant'Agricola d'Avignone è una chiesa costruita nel VII secolo dal vescovo di Avignone, Sant'Agricola. Essa si trova in Avignone e fu elevata al rango di collegiata da papa Giovanni XXII nel 1321. Dal 1980 l'edificio è classificato come monumento storico di Francia.

Storia 

La tradizione attribuisce a sant'Agricola, vescovo di Avignone tra il 660 e il 700, la costruzione di una chiesa in questo luogo. Scavi ai piedi della chiesa hanno d'altra parte portato alla luce sepolture di quell'epoca, così come strutture antiche. Dopo i saccheggi dei Saraceni, la chiesa è stata ricostruita dal vescovo Fulcherio II all'inizio del X secolo.

Nel 1321, papa Giovanni XXII la elevò al rango di collegiale e ne finanziò in parte l'ingrandimento.

Nel XV secolo furono apportati numerosi lavori di ristrutturazione: 
 La navata fu allungata, cosa che comportò l'annessione della cappella de l'Aumône de la Petite Fusterie (datata dal 1391).
 Costruzione dell'attuale facciata
 Costruzioione del sagrato e della scala.

Dopo la rivoluzione francese, la collegiale fu restaurata nel 1802 dal vescovo, che la consacrò cattedrale, in attesa della riabilitazione della Cattedrale di Notre-Dame des Doms di Avignone.

Costruzione

La facciata 
La facciata è una creazione congiunta di 3 persone: Antoine Colin, di Lione, Didier Millot di Toul e Antoine Carteron di Bourges. Il timpano, sopra il portale principale, è un'opera policroma dello scultore lorenese Ferrier Bernard e data dal 1488 - 1489.

Il campanile 

Semplice torre quadra, il campanile è stato iniziato nel 1537, ma fu terminato solo tra il 1737 e il 1746, quando fu innalzato di d'ue piani dall'architetto avignonese Joseph-Abel Mottard. È stato restaurato nel 2012.

Il fabbricato

Il coro è contornato da 10 cappelle: 
6 a nord: 
 La cappella dei fonti battesimali data dall'ampliamento della chiesa del XV secolo. I fonti battesimali, in marmo, con l'arme di sant'Agricola (cicogna e serpente), sono opera di Mariotty (1847)
 La cappella di San Michele,
 La cappella di Santa Barbara, sede della confraternita dei fabbricieri nel 1650, 
 La cappella di San Giuseppe 
 La cappella del Purgatorio, che portava prima il nome di Notre-Dame de Lorette. Vi è inumata la salma di Pompée Caralina, fondatore dei Penitenti neri della Misericordia. 
 La cappella delle "Povere Donne", la cui costruzione fu finanziata dalla famiglia Grilhet nel 1547
4 a sud:
 La cappella di Sant'Anna, costruita nel 1851
 La cappella della Vergine, detta dei Brantes, edificata tra il 1703 e il 1707 su progetto di Jean Péru; ospita due tombe della famiglia dei Brantes,
 La cappella del Crocifisso, denominata in un primo tempo Notre-Dame de Pitié, poi Saint-Lazare, 
 La cappella di Sant'Agricola

Arredi 

 L'altare barocco, scolpito da Jean-Baptiste II Péru nel 1767, che contiene, in una cassa di piombo, le reliquie di san Magno di Avignone e quelle del figlio, sant'Agricola;
 Un'Assunzione, dipinto su legno di Simon de Châlons datato 1539, sopra l'altar maggiore;
 Il Dossale Doni, realizzato nel 1525 dallo scultore Imbert Boachon, in fondo alla navata destra, rappresenta l'Annunciazione a Maria e fa parte di un monumento funebre per la famiglia Doni;
 Il grande organo romantico, costruito da Charles Spackmann Barker e Verschneider nel 1862, e la sua cassa neo-gotica a tre torricelle sormontate da gugliette;
 Alcune tele di Nicolas Mignard, tra le quali una Piétà dal Carracci, e un'Adorazione dei pastori;
 Una copia molto bella di Philippe Sauvan del Saint Michel di Guido Reni.
 Sulla controfacciata, lato sud, tomba con epitaffio e medaglione scolpito dell'architetto Pierre II Mignard, morto nel 1725.
 Il campanile datato dal XVI e XVIII secolo.

Le campane 
La collegiale di Sant'Agricola è dotata di quattro campane di stormo:

Note

Bibliografia 
  Paul Achard, Dictionnaire historique des rues et places de la ville d'Avignon, Éd. Seguin aîné, Avignon, 1857. 
  Joseph Girard, Évocation du Vieil Avignon, Les Éditions de Minuit, Paris, 2000,

Altri progetti

Collegamenti esterni 
  Collégiale Saint-Agricol sur le site du diocèse d'Avignon

Avignone
Agricola
Avignone
Chiese dedicate a sant'Agricola di Avignone